— японская фотомодель, автогонщица и предприниматель.

Биография 
Первое знакомство Кэйко Ихары с автоспортом состоялось в качестве «гоночной королевы», когда она стала победительницей конкурса красоты, организованного Mild Seven, главным призом которого стало приглашение от команды «Бенеттон» на Гран-при Японии. После посещения гонки она стала готовиться к автоспортивной карьере, параллельно работая «гоночной королевой» в серии Ferrari Challenge, чтобы собрать необходимую сумму денег. В этой же серии она и дебютировала, финишировав в первой же гонке на 3-м месте, а затем трижды победив.

С 2000 года Ихара участвовала в международных гоночных сериях, в основном — в гонках автомобилей с открытыми колесами. Наивысшими достижениями в этот период стали третьи места в Гран-при Макао в Формуле-2000 (Ихара стала первой женщиной за 50-летнюю историю гран-при, завоевавшей подиум) и Формуле-БМВ Азия.

Выйдя замуж, Ихара прервала на два года гоночную карьеру. После возвращения в автоспорт она принимала участие в гонках на выносливость: чемпионате мира (где завоевала два подиума в своем классе), Европейской и Азиатской серии Ле-Ман (одержала победу на домашнем этапе), чемпионате спорткаров.

В 2020 году Ихара стала первой женщиной в совете директоров Nissan.

Статиска выступлений

По годам

24 часа Ле-Мана

FIA WEC

Примечания 

Автогонщики Японии
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Super GT
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты FIA WEC
Пилоты Азиатской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Японии